7-я гвардейская воздушно-десантная дивизия может означать:
 7-я гвардейская воздушно-десантная дивизия (РККА) — соединение ВДВ РККА в составе 4-й гвардейской армии в годы Великой Отечественной войны.
 7-я гвардейская десантно-штурмовая (горная) дивизия — соединение ВДВ Советской Армии и Российских вооружённых сил с 1948 года.